10078 Stanthorpe, asteroide
 Stanthorpe, città del Queensland in Australia
 Contea di Stanthorpe, contea del Queensland